Открытый чемпионат Люксембурга 2015 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на крытых хардовых кортах.

Турнир-2015 является 25-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Люксембурге с 19 по 25 октября 2015 года. Турнир входил в европейскую зальную серию соревнований, завершающуюся итоговым турниром в Сингапуре.

Прошлогодними чемпионками являются:
 Одиночный турнир —  Анника Бек
 Парный турнир —  Кристина Барруа /  Тимея Бачински

Общая информация 
Единственной представительницей Топ-10 на турнире была первый номером посева Тимея Бачински (№ 10 в мире на тот момент). Швейцарская теннисистка выбыла уже в первом раунде, отказавшись от борьбы в начале третьего сета матча против Лауры Зигемунд из Германии, которая попала в основную сетку в качестве лаки-лузера. Прошлогодняя чемпионка Анника Бек защищала свой титул в качестве восбмого номера посева, но также выбыла в первом раунде, уступив Анне-Лене Фридзам. Ни одной сеянной теннисистки не удалось дойти до полуфинала, а в решающем матче титул разыграли Мона Бартель и Мисаки Дои. Сильнее оказалась японка Дои, для которой эта победа стала дебютной в туре в одиночном разряде.

В парном турнире главный приз завоевал немецкий дуэт и третьи номера посева Мона Бартель и Лаура Зигемунд, переигравшие в финале первых номеров посева Анабель Медину Гарригес и Аранчу Парра Сантонху. Прошлогодние чемпионки Кристина Барруа и Тимея Бачински не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Мисаки Дои обыграла  Мону Бартель со счётом 6-4, 6-7(7), 6-0.
 Дои выиграла дебютный одиночный титул в основном туре ассоциации.
 Бартель сыграла 2-й одиночный финал и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Мона Бартель /  Лаура Зигемунд обыграли  Анабель Медину Гарригес /  Аранчу Парра Сантонху со счётом 6-2, 7-6(2).
 Бартель выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Зигемунд выигрывает 3-й парный титул в сезоне и за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Люксембурга по теннису
 WTA Тур 2015
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Люксембург
Теннис
Октябрь 2015 года
2015
Теннис в Люксембурге